

Persone
Camillo Puglisi Allegra – architetto e ingegnere italiano
Gabriele Allegra – presbitero, francescano e biblista italiano
Giovanni Allegra – docente, scrittore e ispanista italiano
Giuseppe Giuliano Allegra – politico e avvocato italiano 
Melchiorre Allegra – medico italiano
Nazzareno Allegra – allenatore di calcio e calciatore italiano
Paolo Allegra – politico italiano
Salvatore Allegra – compositore e musicista italiano

Altro
11348 Allegra – asteroide della fascia principale
Allegra – nome proprio di persona italiano femminile
Costa Allegra – nave da crociera della Costa Crociere

Pagine correlate
Allegri
Allegro (disambigua)